Der Begriff Kooperationsrat wird in verschiedenen Bedeutungen verwendet. Es besteht u. a.

 der Kooperationsrat für Südosteuropa
 der Golf-Kooperationsrat
 der Kooperationsrat als kommunales Vertretungsgremium beim Regionalverband Saarbrücken
 der Deutsch-Türkische Kooperationsrat
 der NATO-Kooperationsrat (NAKR; engl. North Atlantic Cooperation Council, NACC)